Кампи може да се отнася за:
 Метростанция Кампи — метростанция в Хелзинки;
 Квартал Кампи — квартал в Хелзинки;
 Кампи Център - автогара и търгоски център в Хелзинки.